Lada 1700 bezeichnet bei folgenden Baureihen des Schigulis und Niwas Modelle mit 1,7 Liter Hubraum:

WAS-2104
WAS-2107
WAS-2121